Суперкубок Угорщини з футболу 2011  — 12-й розіграш турніру. Матч відбувся 8 липня 2011 року між чемпіоном Угорщини Відеотоном та володарем кубка Угорщини клубом Кечкемет.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway

2011
Угорщина
Липень 2011
2011 в угорському спорті